Albert Aftalion (1874-1956), économiste français ;
 Florin Aftalion (1937), économiste français ;
 Amandine Aftalion (1973), mathématicienne française.

Patronyme français